Ostkreuz:
  — станция Берлинской городской электрички
 Ostkreuz — фотоагентство